L'Association Sportive Excelsior peut désigner :
 l'AS Excelsior, club réunionnais de football basé à Saint-Joseph
 l'AS Excelsior, club polynésien de football basé à Papeete
 l'AS Excelsior, club martiniquais de football basé à Fort-de-France